Crestview kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crestview (Florida)
Crestview (Kentucky)
Antelope Valley-Crestview